Бя́конт — русская дворянская фамилия.

Известные представители:
 Алекси́й (Бя́конт) — православный святой, святитель, митрополит.
 Фёдор Бя́конт — родоначальник нескольких дворянских родов: Игнатьевых и Плещеевых.